Копа Колсанитас 2011 е 19-ото издание на Копа Колсанитас.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Богота, Колумбия от 14 до 20 февруари.

Мариана Дуке Мариньо защитава трофея си от предишния сезон, но отпада още на старта на надпреварата. Поставената под номер 7 Домингес Лино побеждава на финала французойката Матилде Йохансон, за да спечели втора титла от същия турнир. На двойки шампионки от 2010 г. са Жисела Дулко и Едина Галовиц-Хол. Дулко не участва в схемата, а Галовиц-Хол избира за своя партньорка Анабел Медина Гаригес. Двете печелят състезанието след 2 – 6, 7 – 6(6), [11 – 9] над Фикман / Поус Тио.

Поставени тенисистки 
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Полона Херцог (осминафинал)
  Симона Халеп (1 кръг)
  Аранча Пара Сантонха (1 кръг)
  Карла Суарес Наваро (полуфинал)
  Едина Галовиц-Хол (1 кръг)
  Лурдес Домингес Лино (шампионка)
  Анабел Медина Гаригес (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Едина Галовиц-Хол /  Анабел Медина Гаригес (шампионки)
  Елени Данилиду /  Ясмин Вьор (полуфинал)
  Лурдес Домингес Лино /  Аранча Пара Сантонха (осминафинал)
  Мария Коритцева /  Йоана Ралука Олару (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Копа Колсанитас